Hooper kan syfta på:

 Ben W. Hooper
 Nellee Hooper
 Tobe Hooper
 Tom Hooper
 William Hooper

Geografi
 Hooper, Colorado
 Hooper, Nebraska
 Hooper, Utah